

Patronyme 

 Charles Vapereau (1847-1925), professeur de français, diplomate.
 Gustave Vapereau (1819-1906), écrivain et encyclopédiste français.

Titres 

 Dictionnaire universel des contemporains, de Gustave Vapereau, plusieurs éditions, 1858-1895.